Футболист года в Израиле (העונה של מעריב) — ежегодная награда, вручаемая израильской газетой «Маарив» лучшему игроку Лигат Ха-Аль с 1965. Рекордные четыре раза это звание получал Мордехай Шпиглер. Пять раз награда вручалась легионеру: Джовани Росо (дважды), Густаво Бокколи , Винсенту Эньеаме и Мигелю Витору.

Победители

Ссылки 
 rsssf.com: Israel — Player of the Year

Футбольные награды
Футбол в Израиле